Fermen Layton Pickett (Bakers Corners, Indiana, 10 de janeiro de 1881 - Pullman, Washington, 27 de junho de 1940) foi um botânico norte-americano.

Botânicos dos Estados Unidos